Eutropio – politico e storico romano, console nel 387 e autore del Breviarium ab Urbe condita.
Eutropio – influente funzionario dell'Impero romano d'Oriente, console nel 399.
Eutropio – Prefetto del pretorio delle Gallie nel 470 circa.
Eutropio – nome proprio di persona italiano maschile.
 Eutropio di Etenna, vescovo del V secolo. Partecipò al Concilio di Efeso nel 431.
 Sant'Eutropio, martire del III secolo.

Pagine correlate 

Eutropia